X.400 — протокол, представляет собой набор рекомендаций по построению системы передачи электронных сообщений, не зависящей от используемых на сервере и клиенте операционных систем и аппаратных средств. Рекомендации X.400 являются результатом деятельности международного комитета по телефонии и телеграфии (CCITT во французской транскрипции или ITU в английской), созданного при Организации Объединённых Наций.

Рекомендации X.400 охватывают все аспекты построения среды управления сообщениями: терминологию, компоненты и схемы их взаимодействия, протоколы управления и передачи, форматы сообщений и правила их преобразования. В рекомендациях X.400 наиболее полно отражается накопленный в индустрии компьютеров и телекоммуникаций опыт создания и применения информационных систем. В настоящее время существуют три редакции рекомендаций:
 рекомендации 1984 года, известные также как «Красная книга» (Red Book);
 рекомендации 1988 года, известные также как «Голубая книга» (Blue Book);
 рекомендации 1992 года, известные также как «Белая книга» (White Book).

Более поздние рекомендации описывают дополнительные протоколы и форматы передачи данных, корректируют неточности и изменяют некоторые трактовки. Исправления и дополнения к указанным спецификациям выпускаются ежегодно, однако существующие системы обычно поддерживают рекомендации 1984 и 1988 годов. Эти спецификации не являются свободно доступными и распространяются за довольно высокую плату.

Рекомендации X.400 опираются на семиуровневую модель и семейство протоколов OSI международной организации по стандартам (ISO). Согласно этой модели, каждый из уровней использует сервисы только находящегося непосредственно под ним и предоставляет сервисы только находящемуся непосредственно над ним уровню. Это обеспечивает системам, построенным на основе такой модели, высокую степень независимости от среды передачи данных. Поскольку рекомендации X.400 определяют набор спецификаций для самого верхнего уровня (Application), отвечающие этим рекомендациям приложения должны свободно взаимодействовать друг с другом, вне зависимости от применяемых операционных систем, аппаратуры и сетевых протоколов.

Для разделения входящего потока данных между приложениями на каждом из уровней: транспортном (Transport), сеансовом (Session) и представлений (Presentation), используется механизм так называемых точек доступа (access point). Каждая точка доступа имеет уникальный идентификатор, или селектор (selector), который может быть либо символьной строкой, либо последовательностью шестнадцатеричных цифр. Длина селектора транспортного уровня — 32 символа (64 цифры), уровня сеансов — 16 символов (32 цифры) и уровня представлений — 8 символов (16 цифр). Чтобы два приложения в сети могли взаимодействовать, каждое из них должно знать набор селекторов другого.

Протокол X.400 используется в тех случаях, когда требуется высокая надёжность, например, в банковских информационных системах. Из-за высокой сложности стандартов, практические реализации X.400 весьма дорогостоящи и не получили большого распространения.

Устаревшие версии Microsoft Exchange Server поддерживали X.400 и использовали его в качестве своего проприетарного внутреннего формата. Позднее поддержка X.400 была удалена из продукта.

См. также 
 X.500

Рекомендации ITU-T